Lomnička ist der Name folgender Orte:
 Lomnička (Slowakei), Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa, Slowakei
 Lomnička u Tišnova, Gemeinde im Okres Brno – venkov, Tschechien
 Lomnička (Kšice), Ortsteil der Gemeinde Kšice, Okres Tachov, Tschechien
 Lomnička (Plasy), Ortsteil der Gemeinde Plasy, Okres Plzeň – sever, Tschechien
 Lomnička (Plesná), Ortsteil der Stadt Plesná, Okres Cheb, Tschechien

Lomnička ist der tschechische Name folgender Gewässer:
 Helmbach (Chodenangelbach), linker Zufluss des Chodenangelbachs 

Lomnička oder Lomnická ist ein Familienname:
 Lenka Lomnička (* 1994), slowakische Fußballspielerin
 Nikola Lomnická (* 1988), slowakische Leichtathletin